Стю́арт Э́рвин (; 14 февраля 1903,  — 21 декабря 1967, Беверли-Хиллз) — один из наиболее популярных актёров американского телевидения 1950-х, номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Кожаный парад».

Комедийный быстроговорящий актёр, обладающий уникальным нежным голосом, Эрвин начинал карьеру в лос-анджелесских театрах. В начале 1950-х он ворвался на американское телевидение с собственным ситкомом, который так и озаглавил — «».

В кино Эрвин был не менее успешен — только в 1930-х на экран вышло около 30 картин с участием актёра. Дата его рождения (день святого Валентина) стала судьбоносной: основным амплуа Эрвина как на сцене, так и на экране, оставались влюблённые неуклюжие парни; среди коллег к нему надолго приклеилось прозвище «Комический Валентин».

За всю свою 40-летнюю карьеру Стюарт Эрвин сыграл почти 130 разнообразных ролей. 21 декабря 1967 года он перенёс инфаркт миокарда, от которого не смог оправиться.

Биография 
Стюарт Эрвин родился 14 февраля 1903 года в статистически обособленной местности , округ Фресно, штат Калифорния, в семье Сэмюэла и Марты Эрвин. Отец будущего актёра управлял в Скво-Вэлли ранчо для крупного рогатого скота, площадь которого составляла 1200 акров.

В юности Стюарт хотел стать журналистом, для чего и поступил на факультет журналистики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Окончив его, посещал одну из актёрских школ города, дебютировал на театральной сцене ролью в постановке «Открытые врата» в театре «» (ныне снесён). Спектакль «Белые воротнички» играл почти год, с ним же совершил мировое турне.

В середине 1920-х нераскрытый актёрский потенциал Эрвина увидел маститый характерный актёр Эдвард Эверетт Хортон, с помощью нужных связей предоставивший ему немаловажные роли в нескольких популярных постановках, включая «». В 1928 году, во время спектакля «Женщины уходят навсегда» в голливудском театре Music Box (ныне — ), Эрвина заметил представитель кинокомпании Fox Film Corporation (ныне — 20th Century Fox) и предложил ему первую роль в кино — Бена в картине «Мама лучше знает».

В июле 1931 года Эрвин женился на актрисе Джун Колльер. Первая заметная роль актёра — Честер Карр в вестерне «Гостевое ранчо» (1931). В 1930-х Эрвин создает свои самые популярные образы на экране — Мертон Джилл («Сделай меня звездой»; 1932), Томми Нэш («»; 1933), Эл Симпсон («Береги своего мужчину»; 1933), Эрнест П. Бэйкер («»; 1933), Джо Палука («»; 1934). По мнению самого актёра, в байопике «Вива Вилья!» сыграл свою лучшую роль в кино — журналиста Джонни Сайкса, которого первоначально должен был сыграть .

В 1936 году перевоплотился в «деревенщину» Эймоса Додда в музыкальной комедии «Кожаный парад». Этот образ принёс Эрвину номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана», но на церемонии вручения он уступил Уолтеру Бреннану. Картина же осталась примечательной тем, что в ней состоялся кинодебют будущей звезды Джуди Гарленд.

Наиболее крупная роль начала 1940-х — поставщик молочной продукции Хауи Ньюсам в нашумевшей драме Сэма Вуда «Наш городок». В годы войны продолжал играть в лентах ключевых кинокомпаний США. На Бродвее блистал в постановке «» бок о бок с Лилиан Гиш.

Однако проект, прославивший Эрвина во всей Америке, ещё был впереди. Ситком «», в котором актёр исполнял роль директора школы по имени Стю Эрвин, а его жена, Джун Колльер, супругу директора по имени Джун Колльер, неизменно появлялось на экранах пять лет, пять полных продолжительных сезонов. За всё это время вышло 130 эпизодов, а Эрвин и Колльер стали в стране звёздами первой величины. В 1950-х Эрвины разрывались между Калвер-Сити и родным для Джун Нью-Йорком.

В 1960 году на Голливудской «Аллее славы» была установлена именная звезда Стюарта Эрвина за вклад в развитие современного телевидения. К концу жизни популярность Эрвина постепенно снижалась. Актёр сделал несколько гостевых появлений в телесериалах, но ни один из них не принёс ему такой популярности, как «Шоу Стю Эрвина». В заключительный раз Стюарт Эрвин появился на экране в телефильме «Тень над Элвероном», вышедшем уже после его кончины.

За четыре дня до Рождества, 21 декабря 1967 года, 64-летний Эрвин перенёс инфаркт миокарда, после которого так и не пришёл в себя. Был кремирован, прах хранится в лос-анджелесском колумбарии . Джун ушла из жизни всего через три месяца после смерти супруга — в марте 1968 года она умерла в госпитале от бронхопневмонии.

Личная жизнь 
На съёмках вестерна «Гостевое ранчо» в 1931 году Эрвин познакомился с актрисой Джун Колльер. Они поженились в июле того же года, а в сентябре 1932 года у супругов родился сын, которого назвали в честь отца. В 1937 году на свет появилась дочь Джуди.

Супружеская пара Эрвин-Колльер стала одной из самых плодовитых в сфере американского послевоенного искусства. Невзирая на это, после рождения дочери Джун заявила об уходе из кинематографа и посвятила всю жизнь семье.

Избранная фильмография 

 «Маме лучше знать» (1928) — Бен
 «Канун Нового года» (1929) — сын хозяйки
 «Спикизи» (1929) — Сай Уильямс
 «Опасные повороты» (1929) — ротарианец
 «Счастливые дни» (1929) — Джиг
 «Сладенькая» (1929) — Эксл Бронстрап
 «То, что называют любовью» (1929) — Фред
 «Мужчины без женщин» (1930) — радист Дженкинс
 «Молодые орлы» (1930) — Падж Хиггинс
 «Опасная Нэн Макгрю» (1930) — Юстас Мэйси
 «Любовь среди миллионеров» (1930) — зазывала Уотсон
 «Плейбой из Парижа» (1930) — Пол Мишель
 «Без предела» (1931) — Оле Ольсон
 «Гостевое ранчо» (1931) — Честер Карр
 «Великолепная ложь» (1931) — Элмер Грэм
 «Работящие девушки» (1931) — Пэт Келли
 «Украденные драгоценности» (1931) — репортёр
 «Два вида женщин» (1932) — Хаузер
 «Обманчивая леди» (1932) — Бони
 «Сделай из меня звезду» (1932) — Мертон Джилл
 «Большое радиовещание» (1932) — Лесли Макуинни
 «Лицо в небесах» (1933) — Лакки
 «Преступление века» (1933) — Дэн Макки
 «Под Тонто Рим» (1933) — Тонто Дэйли
 «Международный дом» (1933) — Томми Нэш
 «Береги своего мужчину» (1933) — Эл Симпсон
 «Возвращение незнакомца» (1933) — Саймон
 «Перед рассветом» (1933) — Дуайт Уилсон
 «День расплаты» (1933) — Джерри
 «Едем в Голливуд» (1933) — Эрнест П. Бэйкер
 «Палука» (1934) — Джо Палука
 «Вива Вилья!» (1934) — Джонни Сайкс
 «На цепи» (1934) — Джонни Л. Смит
 «После работы» (1935) — Хэнк Пэрр
 «Нулевой предел» (1936) — Тексас Кларк
 «Эксклюзивная история» (1936) — Тимоти Элоизий Хиггинс
 «Абсолютная тишина» (1936) — «Круглолицый» Радд
 «Кожаный парад» (1936) — Эймос Додд
 «Тонкий» (1937) — «Коренастый»
 «Танцуй, Чарли, танцуй» (1937) — Эндрю «Энди» Такер
 «Парень из маленького городка» (1937) — Генри Армстронг
 «Второй медовый месяц» (1937) — Лео Мактавиш
 «Мистер Боггс оступился» (1938) — Оливер Боггс
 «Три слепые мышки» (1938) — Майк Брофи
 «Задняя дверь на небеса» (1939) — Джад Мэйсон
 «Это могло случиться с тобой» (1939) — Маккинли Уинслоу
 «Голливудская кавалькада» (1939) — Пит Тинни
 «Конец медового месяца» (1939) — Дональд Тодд
 «Наш городок» (1940) — Хауи Ньюсам
 «Когда поехали Далтоны» (1940) — Бен Далтон
 «Главное — не бояться!» (1940) — Коттон
 «Невеста наложенным платежом» (1941) — Томми Кинан
 «Приключения Мартина Идена» (1942) — Джо Доусон
 «Великий Майк» (1944) — Джей Спенсер
 «Доктор Джим» (1947) — доктор Джеймс «Джим» Гейтсон
 «Киллер Дилл» (1947) — Джонни «Киллер» Дилл
 «Знают только небеса» (1947) — шериф Мэтт Бодайн
 «Отец-холостяк» (1950) — констебль Падж Барнэм
 «Шоу Стю Эрвина» (телесериал; 1950—1955) — Стю Эрвин
 «Перекрёстки» (телесериал; 1957) — преподобный Дональд Слоун
 «Театр 90» (телесериал; 1957—1958) — Джордж Клэй
 «Преследование» (телесериал; 1958) — детектив Фрёлих
 «Диснейленд» (телесериал; 1959) — Лу Россон
 «Папе лучше знать» (телесериал; 1960) — мистер Хенсли
 «Триллер» (телесериал; 1960) — дядя Флориан
 «Шоу Энди Гриффита» (телесериал; 1960) — Том Силби
 «Рипкорд» (телесериал; 1961) — Джастин Рок
 «Перри Мейсон» (телесериал; 1961—1965) — Остин Дюрран / Клем П. «Сэнди» Сэндовер / Эверетт Стэнтон / Генри Симмонс
 «Национальный бархат» (телесериал; 1962) — клоун Келли
 «Театр „Дженерал Электрик“» (телесериал; 1962) — Джордж Парсонс
 «Театр Армстронга» (телесериал; 1962) — Дэниэл Харрис
 «Неприкасаемые» (телесериал; 1962) — Барни Рич
 «Наш человек Хиггинс» (телесериал; 1963) — Барни
 «Сын Флаббера» (1963) — тренер Уилсон
 «Защитники» (телесериал; 1963) — Джозеф Грин
 «Караван повозок» (телесериал; 1963) — Уэст
 «Шоу Донны Рид» (телесериал; 1963) — мистер Бёртон
 «Величайшее шоу на Земле» (телесериал; 1963—1964) — Отто Кинг
 «Злоключения Мерлина Джонса» (1964) — капитан Лумис
 «Дочь фермера» (телесериал; 1964) — Джеремая Гиббс
 «Доктор Килдэр» (телесериал; 1965) — Дэйв Лессер
 «Дымок из ствола» (телесериал; 1966) — Док Браун
 «Бонанза» (телесериал; 1966) — Джестер
 «Зелёные просторы» (телесериал; 1966) — мистер Джонсон
 «Лесси» (телесериал; 1966) — Дэн Кэйси
 «Большая долина» (телесериал; 1967) — Клем Картер
 «Нежный Бен» (телесериал; 1967) — Гарри Тэйтам
 «Тень над Элвероном» (телефильм; 1968) — Мерл

Примечания

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Выпускники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Киноактёры США